Kopp – comune tedesco

Persone
David Kopp – ex ciclista tedesco
Elisabeth Kopp – politica svizzera
Georg von Kopp – cardinale tedesco
Hermann Kopp – chimico tedesco
Johann Heinrich Kopp – mineralogista, medico e accademico tedesco
Klaus Kopp – bobbista tedesco
Peggy Kopp – modella venezuelana
Rahel Kopp – sciatrice svizzera

Altri progetti